Belene (miasto) – miasto w Bułgarii nad Dunajem. 
 Belene (wyspa) – bułgarska wyspa na Dunaju.